Skepparbrev är ett dokument som visar behörighet att fungera som skeppare (befälhavare) på ett fartyg. Ordet ingår i namnet på vissa specifika nautiska behörigheter:
 Skepparbrev för inrikes fart (Finland)
 Skepparbrev A för fiskefartyg (Finland), se Skepparbrev för fiskefartyg
 Skepparbrev B för fiskefartyg (Finland), se Skepparbrev för fiskefartyg

Se även 
 Skeppare
 Sjökapten
 Kustskepparexamen (Finland)
 Kustskepparintyg (Sverige)
 Fartygsbefälsexamen klass VIII (motsvarar tidigare skepparexamen, Sverige)